1B peut faire référence à :

Astronautique 
 ANNA 1B, un satellite américain de géodésie ;
 Courier 1B, un satellite de télécommunication américain ;
 Little Joe 1B, une mission semi-habitée du programme Mercury ;
 Nanosat-1B, un nanosatellite espagnol ;
 Robusta-1B, un nanosatellite français ;
 Saturn 1B (ou Saturn IB), un lanceur lourd américain ;
 Sicral 1B, un satellite de télécommunications italien ;
 Türksat 1B, un satellite de télécommunications turc.

Informatique 
 Minitel 1B, un modèle de Minitel.

Sports 
 Division 1B, une division du Championnat d'Irlande de rugby à XV ;
 McLaren MP4/1B, une formule 1 de l’écurie McLaren Racing.

Transports 
 , différentes routes dans le monde.

Voir aussi